Nose ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Wilhelm Nose (1753–1835), deutscher Arzt und Autor zahlreicher mineralogischer Werke
 Roman Nose (eigentlich Woo-ka-nay, um 1830–1868), Häuptling der Himoweyuhkis
 Ryusei Nose (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Seiki Nose (* 1952), japanischer Judoka
 Tomaž Nose (* 1982), slowenischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 englisch für Nase
 The Nose, eine bekannte Kletterroute am El Capitan